Rutka ist der Name folgender

Orte:
 Rutka (Barciany), eine Siedlung (Osada) in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rauttersfelde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Rutka (Powiat Hajnowski), ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Podlachien
 Rutka (Powiat Suwalski), ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Podlachien
 Rutka (Mari El), eine Siedlung (Selo) in der russischen Republik Mari El

Flüsse:
 Rutka (Tichwinka), Nebenfluss der Tichwinka in Russland
 Rutka (Wolga), Nebenfluss der Wolga in Russland

Siehe auch:
 Rudka
 Ruttka